Ма́рек Собе́ский (): Собеский, Марек (1549/1550 — 1605) — великий коронный хорунжий, каштелян люблинский, воевода люблинский.
 Собеский, Марек (1628—1652) — староста яворовский и красноставский, ротмистр коронных войск; внук предыдущего.